est un single et une chanson compris dans l'album An Airplane Carried Me to Bed d'Adam Young en tant que Sky Sailing.

Single musical sorti en 2010
Chanson de 2010